Върбак е село в Североизточна България. То се намира в община Хитрино, област Шумен.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
Народно читалище „Пробуда -1932″: с фолклорен колектив с ръководител Екатерина Любенова.

Храмът на село Върбак носи името на светото Рождество Богородично.

Редовни събития 
На 8 септември село Върбак отбелязва тържествено храмовия си празник, а също и празника и корбана на селото.

Други 
Нос Върбак на остров Смит в Антарктика е наименуван на селото.

Бележки

Външни препратки 
 Страница за Върбак на bg-patriarshia.bg 
 Страница за Върбак на grad.bg 
 Страница за Върбак на guide-bulgaria.com

Села в област Шумен
Населени места в община Хитрино